Гармаш Сергій Анатолійович — український журналіст і політик.
 Гармаш Сергій Леонідович — російський актор театру та кіно.